Княз Емануил Богориди-Конаки () е румънски аристократ, син на княз Никола Богориди и принцеса Екатерина Конаки, внук на княз Стефан Богориди, праправнук на Софроний Врачански.

Биография 
Богориди е роден в 1847 година. Емануил Богориди учи в Париж. Женен е за французойка. Живее във Виена, но научава български и поддържа връзки с български общественици. В 1876 година се среща с Драган Цанков и Марко Балабанов, които обикалят кабинетите на Великите сили, за да молят за подобрявене на положението на българите.

През 1878 година Емануил Богориди е кандидат за княз на новоосвободена България, а през 1887 година заедно с чичо си Александър Богориди е отново сред кандидатите за освободения от княз Александър I Батенберг български престол.

Емануил Богориди умира в 1935 година в Париж, Франция.

Добри Ганчев пише за Емануил Богориди, който през 1881 година се среща с екзарх Йосиф I:

Родословие

Бележки 

Румънска аристокрация
Румънци от български произход
Емануил